Молодёжный сленг — социолект людей в возрасте 8—24 лет, возникший из противопоставления себя не столько старшему поколению, сколько официальной системе. Бытует в среде городской учащейся молодёжи и отдельных замкнутых референтных группах.

Особенности 

Молодёжный сленг, как и любой другой, представляет собой только лексикон на фонетической и грамматической основе общенационального языка, и отличается разговорной, а иногда и грубо-фамильярной окраской. Наиболее развитые семантические поля — «Человек», «Внешность», «Одежда», «Жилище», «Досуг». Бо́льшая часть элементов представляет собой различные сокращения и производные от них, а также английские заимствования или фонетические ассоциации.

Характерной особенностью, отличающей молодёжный сленг от других видов, является его быстрая изменчивость, объясняемая сменой поколений.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 

Молодёжь
Сленг